Сизиф (Sisyphus) — проект по разработке репозитория RPM-пакетов, входит в 10 крупнейших в мире банков пакетов свободных программ (в 2007 году был 5-ым).

Работу над Сизифом ведёт команда разработчиков ALT Linux Team, в которую входит более 150 участников из пяти стран мира.

В 2007 году репозиторий Сизиф получил награду CNews Awards в номинации «Информационная безопасность».

Технология 

В рамках проекта Сизиф членами ALT Linux Team разработан набор инструментов:

 Hasher — инструмент для безопасной сборки RPM-пакетов в контролируемой среде,
 Gear — инструмент для поддержки и совместной разработки RPM-пакетов в системе контроля версий git,
 Alterator — платформа для управления конфигурацией Linux-системы,
 ALT Linux Installer — инсталлятор, используемый в дистрибутивах ALT Linux.

Gear 
Gear — разработанный Дмитрием Левиным (ldv) и Алексеем Гладковым (legion) (ALT Linux Team) набор утилит, позволяющий автоматизировать сборку RPM-пакетов из дерева исходников, spec-файла и минимального набора правил, которые размещены в git-репозитории. Таким образом, возможно построить из репозитория исходный пакет src.rpm и при помощи Hasher автоматически собрать его в «чистом» chroot-окружении.

См. также 
 Раздел ALT Linux Wiki, посвящённый Sisyphus
 Web-интерфейс репозитория Сизиф
 Крупные репозитории:
 Debian unstable
 Fedora
 Mandrake Cooker
 openSUSE
 PLD

Примечания 

ALT Linux
Linux в России